A competição de simples masculino na classe 7 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fase eliminatória
{{6TeamBracket-Tennis5-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final
| 3rd=Disputa pelo bronze
| team-width=200
| score-width=15

| RD1-seed1=E
| RD1-team1={{flagIPCathlete2|Jochen Wollmert|GER|Verão de 2012}}
| RD1-score1-1=11| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=2
| RD1-score1-4=11| RD1-score1-5=11| RD1-seed2=D
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=8
| RD1-score2-2=11| RD1-score2-3=11| RD1-score2-4=6
| RD1-score2-5=8

| RD1-seed3=C
| RD1-team3=
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=11| RD2-score2-3=9
| RD2-score2-4=11| RD2-score2-5=12| RD2-seed3=C
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=8
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=13| RD2-score3-4=5
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=B
| RD2-team4=
| RD3-score1-1=11| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=11| RD3-score1-4=11| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=B
| RD3-team2=
| RD3-score2-1=8
| RD3-score2-2=11'''
| RD3-score2-3=5
| RD3-score2-4=4
| RD3-score2-5=

| 3rd-seed1=A
| 3rd-team1=

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012